Арнольд Шоттлендер (; 2 апреля 1854, Мюнстерберг — 9 сентября 1909, Бреслау) — немецкий шахматист.

Совместно с Фрицем Риманом играл с Адольфом Андерсеном в бреславских кафе. Помимо Зигберта Тарраша и Фрица Римана считался одним из
из сильнейших шахматистов Германии. Впоследствии его называли учителем Эдуарда Ласкера.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии
Похороненные на Старом еврейском кладбище (Вроцлав)